Julia Taylor (Budapeste, 3 de novembro de 1978) é o nome artístico de uma atriz pornográfica húngara.

Prêmios e indicações
 2003 Venus Award – Best Actress (Europe)
 2004 European X Award – Best Supporting Actress (Hungary)

Ligações externas 
 

Atores pornográficos da Hungria
Naturais de Budapeste